Spitz je priimek več znanih oseb:
 Mark Spitz (* 1950), ameriški plavalec
 Marie-Charles-Léon Spitz (1876–1960), francoski general
 René  Arpard Spitz (1887–1974), avstrijski psihoanalitik